Воскресе́нское — рабочий посёлок в Нижегородской области, административный центр Воскресенского муниципального района.

География 
Посёлок расположен на правом берегу реки Ветлуги (пристань), в 67 км к северо-востоку от железнодорожной станции Семёнов (на линии Нижний Новгород — Котельнич нового направления Транссиба). В 106 км (по прямой) и 144 км (по автодороге) от Нижнего Новгорода. 

Средняя температура января -13,1°С, июля +18,3°С

Административно-территориальное устройство 
Посёлок Воскресенское вместе с посёлком Калинихой и посёлком имени Михеева составляют городское поселение посёлок городского типа Воскресенское, которое является муниципальным образованием.

Кроме того, посёлок Воскресенское является административным центром Капустихинского сельского поселения, не входя в его состав.

История 
Воскресенское известно с XVI века как торговое село. Являлось центром «Ильинских новонаселённых починков». Переселенцы были вывезены с территории нынешнего Ветлужского района из «Востресенского чёрного стана», когда эта территория по дарственной царя стала собственностью князя Мстиславского.

В начальный период получило другое название — Ильинское, но сами переселенцы сохранили название по месту происхождения — Воскресенское. Оно удержалось в обращении и стало официально признанным.

В документах по разинскому движению (1670 год) упоминаются оба названия — Ильинское и Воскресенское.

Впоследствии носило народное название Нижнее Воскресение, парное старому названию города Ветлуги (Верхнего Воскресения до 1778 года), расположенного выше по течению одноимённой реки.

До 1918 года входило в состав Макарьевского уезда Нижегородской губернии, в 1918—1923 было центром Воскресенского уезда.

Статус посёлка городского типа с 1961 года.

Население

Экономика 
Основные предприятия посёлка: леспромхоз, промкомбинат.

Социальная сфера 

Первое упоминание о церковно-приходском училище при Храме Воскресения Словущего датируется 1856 годом. Сообщается, что оно было открыто на средства Анны Немчиновой. В 1968 году для школы было построено новое здание. По состоянию на 2010 год Воскресенская средняя школа — самая большая в районе. В ней было 35 классов, занятия в которых вели 79 педагогов. В школе действует свой небольшой краеведческий музей.
В посёлке располагается единственный в Воскресенском районе дом-интернат для престарелых и инвалидов Открыт центр культуры и досуга.

Религия 

Построенный в 1858 году на берегу Ветлуги пятипрестольный соборный храм в честь Воскресения словущего славился своей масштабной архитектурой и большим приходом, насчитывавшим почти 2000 человек.
В 1937 году храм был закрыт, а в здании размещён дом культуры. В 2000 году был передан верующим и началось его восстановление. В марте 2010 года началось изготовление нового резного иконостаса. В апреле 2010 года при храме была открыта детская площадка.
Раз в месяц выходит газета «Воскресенский православный вестник», в 2010 году тираж составлял 1000 экземпляров.

До событий 1917 года главный храм села был освящён в честь Смоленской иконы Божией Матери, престольный праздник отмечали 10 августа. В советское время храм был разрушен, но традиция празднования сохранилась.

Достопримечательности 
Работает краеведческий музей. На главной площади есть памятник Ленину.

Воскресенское в литературе 
В романе-эпопее П. И. Мельникова-Печерского «В лесах» приводятся данные XIX века о прежнем наименовании поселения, которое было парным таковому города Ветлуги:В Ветлужском крае город Ветлугу до сих пор зовут Верхним Воскресеньем, как назывался он до 1778 года, когда был обращён в уездный город. Нижнее Воскресенье – большое село на Ветлуге в Макарьевском уезде Нижегородской губернии. Иначе – Воскресное. Это два главных торговых пункта по Ветлуге.

Уроженцы Герои Советского Союза 
 Пайков, Александр Николаевич (1924—1995) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза. Работал председателем Воскресенского поселкового совета, жил и похоронен в Воскресенском.
 Синявин, Фёдор Фёдорович — Герой Советского Союза, обучался в Воскресенской школе.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Населённые пункты Воскресенского района (Нижегородская область)
Посёлки городского типа Нижегородской области
Районные центры Нижегородской области